Houei Sai kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Houayxay, distrikt, Bokeo, 
 Ban Houayxay (provinshuvudstad i Laos), Bokeo, 

Robotskapade Laosförgreningar